Reyerta puede referirse a:

Una pelea, riña o contienda.
La reyerta del 20 de julio: Un motín de la Historia de Colombia.
Reyerta, un poema del Romancero gitano, de Federico García Lorca.